Leinkupal est un genre éteint d'assez grands dinosaures herbivores sauropodes de la famille des diplodocidés ayant vécu au Crétacé inférieur (Berriasien supérieur à Valanginien), il y a environ entre  (millions d'années), en Argentine, où il a été découvert dans la formation géologique de Bajada Colorada, dans la province de Neuquén en 2010 et 2012.

C'est le premier Diplodocidae découvert dans le Crétacé. Il remet ainsi en cause l'extinction supposée de cette famille à la fin du Jurassique, il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Leinkupal laticauda, décrite par Pablo Gallina, Sebastián Apesteguía, Alejandro Haluza et Juan Canale en 2014

Étymologie 
Le nom de genre Leinkupal est composé de deux mots de la langue mapudungun parlée par les Mapuches dans le nord-ouest de la Patagonie où les fossiles ont été trouvés : « lein », « disparu », et « kupal », « famille », pour indiquer que Leinkupal est le genre le plus récent connu de Diplodocidae. Le nom d'espèce laticauda est formé de deux mots latins « latus », « large », et « cauda », « queue », pour souligner la grande largeur de la base de la queue de l'animal.

Découverte 

Les découvertes ont eu lieu en 2010 et 2012, sur une surface d'environ  sur le site de Picún Leufu dans la province de Neuquén.

L'holotype, référencé MMCH-Pv 63-1, est constitué par une vertèbre caudale antérieure. Plusieurs paratypes lui sont associés : MMCH-Pv 63-2/3, deux autres vertèbres caudales antérieures ; MMCH-Pv 63-4, une vertèbre caudale postérieure ; MMCH-Pv 63-5, une vertèbre dorsale antérieure ; MMCH-Pv 63-6, une vertèbre caudale antérieure ; et MMCH-Pv 63-7/8, deux vertèbres du milieu de la queue.

Les restes de l'animal sont donc très partiels, constitués uniquement de vertèbres dorsales et caudales. Ces os sont désarticulés et mélangés avec des restes d'un autre diplodocoïde de la famille des dicraeosauridés.

Description 
 
Leinpukal est un diplodocidé d'une taille modeste, évaluée à environ . Ses vertèbres caudales antérieures sont caractérisées par de longs processus transverses qui révèlent que la base de la queue de l'animal était très large.

Classification 
Le cladogramme ci-dessous d'Emanuel Tschopp et ses collègues en 2015 montre la position de Leinpukal au sein de la sous-famille des Diplodocinae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Sauropoda
 Diplodocidae

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Diplodocidae
Taxon fossile décrit en 2014